Die Liste von Ministerien, die für einen speziellen Landesteil zuständig sind führt diejenigen Ministerien und/oder Minister auf, die für einen gewissen Landesteil im Speziellen eingerichtet sind, eine geographische Region oder einen politischen Teil eines Landes.

Historisch gehören die Ministerien manchmal zu den Kolonialministerien, sonst sind sie eine Sonderform eines Regionalplanungsministeriums oder Integrationsministeriums, die dort zu finden ist, wo ein Teil des Staatsgebietes besonderer Aufmerksamkeit bedarf. Verwandt ist das Minderheitenministerium für eine ethnische Minderheit, teils ohne spezifischen Bezug zu einer speziellen Region.

Liste

Liste aktueller Behörden 

 Landesteil: die beflaggten Angaben sind Verwaltungsteile, die anderen Regionen
 seit: Behörde besteht so seit / gegr.: eigenständiges Portefeuille geschaffen
 Leiter: Titel des Amtes, allfällig Link auf eine Liste (Spalte sortiert nach Amts- und Ressortbezeichnung)

Stand: 1/2014

Historische Behörden und Ämter 
nach Staat:
 : für Grönland: vorher 1925  unter dem  (Regierungschef); 1950 ; 1955 , Grönlandministerium);    1979 Selbstverwaltung mit eigener Regierung (,  1985 Austritt aus der EU, 1987 das Ministerium abgeschafft, restliche Agenden ans  unter dem ; (für  gab es kein Ministerium, 1720 , seit 1948 )
 :
 : für Elsaß-Lothringen: gegr. 1870 (Abteilung am Reichskanzleramt), 1876–1918 Reichsamt für Elsaß-Lothringen
 : früher 
 :
 ein Kolonialministerium (heute Outre-Mer): /: 1547  (für die Marine wie auch Kolonialfragen); 1790/91 ; ab 1881 zeitweise beim ; 1893/94  endgültig eigenständig als  ; 1946  (verfassungsgemässe Erhebung der ehemaligen Kolonien zu regulären Landesteilen); 1959  (TOM-DOM), Amt anfangs  (Sahara, Outre-mer und Atomenergie); ab 1960 wechselnd  (DOM-TOM); 1968/69  und  1972/73   nurmehr  unter dem , 1974 , Amt kurz ein , dann  unter dem Premier, ab 1976 dem , ab 1981   unterstellt; ab 1986 wieder eigener ; ab 1995 auch Amt  (anfangs kurz auch nur ); 2007 wieder gemeinsam  (Inneres, Übersee und Gebietskörperschaften); 2009 wieder  am Innenministerium; 2010    (mit Immigration) mit einem unterstellten ; 2012 als eigenes Ministerium wiederhergestellt
 für : vorher 1830 militärisch als  (Militärkommandant); ab 1834  (Generalgouverneur, zeitweise dem Kolonialministerium unterstellt): 1858–1860 kurz , dann wieder wie vorher; 1956–1958  in Rang eines Ministers (Ministerresident, „Algerienminister“); danach fortgeführt bis 1962 als  (Generalbevollmächtigter) und kurz als  (Hochkommissar) bis zur Unabhängigkeit s
 für die  (in Algerien)  1959–1960 ein   (Sahara, Outre-mer und Atomenergie), 1961/62 ein  jeweils unter dem Premier
 für Polynesien: 1986–1988   unter dem Überseeminister
 : //: ein Kolonialministerium, vorher 1736  (auch , Staatssekreteriat für Angelegenheiten der Seefahrt und Überseegebiete); zunehmend  genannt; : 1910 ; 1911  eigenständig;  1951  (Ministerium für die Überseegebiete, verfassungsmässige Abschaffung der Kolonien); 1974  (Interterritoriale Koordination);   1975 kurz als  (Staatssekretär für Dekolonialisation) unter dem  (Premier), dann  (Ministerium für Zusammenarbeit);  1976 endgültig abgeschafft
 : früher  (Angelegenheiten der Grenadinen und Justiz); Agenden dzt. beim  und am  angesiedelt
  (mit , ):
 1885  für ; 1999 Kompetenzen zur heutigen  und dem reduzierten  • Leiter: 1707–1746 ; 1885 ; seit 1926 wieder 
  1965  für ;  1999 Kompetenzen zum  und dem reduzierten  • Leiter: 1951 ; 1964

Weblinks 
Die Behörden:

Einzelnachweise 

Landesteil
!Ministerium Landesteil